Kategoria gramatyczna języka – zbiór wszystkich wyrażeń języka, które mogą się wzajemnie zastępować w dowolnym zdaniu danego języka, przy czym w wyniku tego zastąpienia otrzymujemy również zdanie tego języka.

Logika